Saint-Joseph (avec un tiret) désigne des lieux ou édifices ou produits nommés en hommage à un  ; généralement Joseph, l’époux de la Vierge Marie, père de Jésus-Christ.

Toponymie exacte

Saint-Joseph, paroisse canadienne du Nouveau-Brunswick
 Saint-Joseph, ancienne municipalité, chef-lieu du village de Memramcook au Nouveau-Brunswick.
 Le boulevard Saint-Joseph de Montréal.
 Le boulevard Saint-Joseph de Lachine.
 La rue Saint-Joseph de la ville de Québec.
 Le lac Saint-Joseph, un lac situé en Ontario.
 Le lac Saint-Joseph, un lac situé au Québec.

Saint-Joseph, ville de la Dominique, située sur la paroisse de Saint-Joseph.

Saint-Joseph, Illinois
 Saint-Joseph, Louisiane
 Saint-Joseph, Michigan
 Saint Joseph, Missouri
 St. Joseph (Minnesota)
 Saint-Joseph, Tennessee

Saint-Joseph, commune française de la Loire
 Saint-Joseph, commune française de la Manche
 Saint-Joseph, commune française de la Martinique
 Saint-Joseph, commune française de La Réunion
 Saint-Joseph, quartier de Marseille
 Saint-Joseph, paroisse du Tholy (Vosges)
 Le chemin de la Colline-Saint-Joseph, voie du  de Marseille.
 La cour Saint-Joseph, voie du  de Paris 
 La rue Saint-Joseph, rue du  de Paris

Toponymie composée

St. Joseph's, Terre-Neuve-et-Labrador
 St. Joseph, canton canadien de l'Ontario

Lac-Saint-Joseph, ville de la Capitale-Nationale
 Saint-Joseph-de-Grantham, ancienne municipalité fusionnée à Drummondville
 Saint-Joseph-de-Ham-Sud, en Estrie
 Saint-Joseph-de-Kamouraska
 Saint-Joseph-de-Lepage, dans le Bas-Saint-Laurent
 Saint-Joseph-de-Sorel, en Montérégie
 Saint-Joseph-du-Lac, dans les Laurentides

Beauce 
 Saint-Joseph-de-Beauce
 Saint-Joseph-des-Érables
 Saint-Joseph-de-Coleraine

Saint-Joseph-de-Rivière, commune française de l'Isère
 Saint-Joseph-des-Bancs, commune française de l'Ardèche
Saint-Joseph (Torbeck): paroisse de l'ancienne colonie Saint-Domingue (Haiti)

Édifices

Établissements scolaires 
 Voir la liste des 
 Voir la liste des

Édifices religieux 
Plusieurs édifices religieux portent ce nom :
 les  ;
 les  ;
 les  ;
 les .

Horticulture 
 Les pétunias (au Québec).

Viticulture 
 Le saint-joseph, vin d'appellation contrôlée du vignoble de la vallée du Rhône.

Peinture 
 Vue du Domaine Saint-Joseph, toile de Paul Cézanne (années 1880).

Voir aussi 
 
 
 
 
Homonymie de toponyme